Andrzej Fonfara (1939–2017) – polski hokeista, olimpijczyk
 Andrzej Fonfara (1954–2020) – polski rysownik, ilustrator i animator
 Andrzej Fonfara (ur. 1987) – polski bokser, mistrz świata IBO w wadze półciężkiej